Stuttgart Open 2022, właśc. Boss Open 2022 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2022 z cyklu Stuttgart Open rozgrywany w dniach 6–12 czerwca 2022 roku w Stuttgarcie na kortach trawiastych o puli nagród wynoszącej 769 645 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2022
2022 w tenisie ziemnym
2022 w Niemczech